Боже́-Сен-Вальє́-П'єрржу́-е-Кітте́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 39 км на північний захід від Безансона, 39 км на захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 373 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 969,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Боже-Сен-Вальє-П'єрржу-е-Кіттер на сайті французького Національного інституту географії
 Боже-Сен-Вальє-П'єрржу-е-Кіттер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона